Aler ist der Familienname folgender Personen:

 David Aler (* 1959), schwedischer Opernsänger (Tenor)
 John Aler (1949–2022), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Paul Aler (1656–1727), luxemburgischer Philologe und Dichter